Юсупова Зинаїда () — російські аристократки з князівського роду Юсупових: 

   (1809 — 1893) — російська княгиня;
 Юсупова Зинаїда Миколаївна (1861 — 1939) — російська княгиня, остання з роду Юсупових.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок